Янис Коридис () e виден гръцки поет и журналист.

Биография 
Коридис е роден в 1936 година в населишкото село Молоха, Гърция, в семейство на гърци бежанци от Мала Азия. Следва право и филология, но в крайна сметка започва да работи като журналист. Работи като репортер, журналист, литературен рецензент и други в много атински вестници, сред които „Елевтерия“, „Вима“, „Врадини“, „Имера“, „Елевтерос Типос“, „Епохес“, „Елинида“, „Елада“ и много други. В 1952 публикува първите си стихотворения в сборника „Με την ανατολή του ήλιου“ (С изгрева на слънцето) и изненадва критиката с превъзходни стихове, въпреки младата си възраст. Член е на Съюза на гръцките писатели. Творбите му са преведени на френски, италиански, български, албански и словенски език.

Творби

Поезия 
 Με την ανατολή του ήλιου, 1952
 Κραυγές στη θύελλα, 1955
 Το πρόσωπο της Γης, 1957
 Διεισδύσεις, 1962
 Αφιέρωση, 1970
 Κύπρος, 1974
 Χρονολόγιο, 1978
 Η νύχτα της Θάλασσας, 1994
 Ποιήματα 1952 – 2002
 Κλειστός χώρος, 2009
 Σημείο αναφοράς, 2013.

Антологии 
 Ποιητική Ανθολογία 1930 – 1965, 1965
 Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, 1984
 Τα Ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια
 Α΄ τόμος: Ακριτικά-Ιστορικά
 Β΄ τόμος: Κλέφτικα-Της Εθνικής Αντίστασης
 Γ΄ τόμος: Της Αγάπης και του Έρωτα
 Δ΄ τόμος: Μοιρολόγια – Της Ξενιτιάς – Παραλογές (първо издание в 2000, второ издание в 2002)

Проучвания, есета, пътеписи 
 Οι μεγάλες δίκες των αιώνων, τόμοι 3, 1968
 Οι μεγάλοι εραστές, 1971
 Βουλγαρία, ένα ταξίδι μια γνωριμία, 1978
 Βαλκάνια, απύραυλη ζώνη, α΄ και β΄ έκδοση, 1985
 Βαλκάνια, απύραυλη ζώνη, στην αγγλική, 1985
 Μορατόριουμ, η αλήθεια για τα πυρηνικά, 1988
 Τα γεράκια και οι λύκοι, 1989
 Πέτρος Μωραΐτης – ο γλύπτης, ο άνθρωπος, 1994
 Υπόθεση Οτζαλάν, 1999
 Νικηφόρος Μανδηλαράς – Η δολοφονία ενός αγωνιστή, 2002
 Το Αλβανικό Έπος, 2003
 Nέα Ιωνία 1923-2003. 80 χρόνια, 2004.

Бележки 

Гръцки поети
Македонски гърци
Хора от дем Горуша
Гръцки журналисти
Гръцки писатели
Понтийски гърци